Yakari – francusko-belgijski serial animowany, emitowany od 2005 roku przez stację France 3. Serial oparty na serii komiksów o tym samym tytule, autorstwa scenarzysty Joba (André Jobin) i rysownika Deriba (Claude de Ribaupierre).

Fabuła 
Serial przedstawia przygody chłopca imieniem Yakari. Yakari jest młodym Indianinem z plemienia Siuksów, który posiada niezwykły dar komunikowania się ze zwierzętami.

Obsada głosowa 
 Pierre Casanova – Yakari (sezon I)
 Maxime Nivet – Yakari (sezon II-III)
 Olivier Martret – Mały Piorun
 Yoann Sover – Mały Piorun
 Camille Donda – Piękna Tęcza
 Adeline Chetail – Piękna Tęcza
 Jackie Berger – Mały Bizon
 Jean Barney – Wielki Orzeł
 Stefan Godin – Szczery Wzrok
 Valérie Siclay – Dwa Warkocze
 Fabrice Josso  
 Jean-Jacques Nervest  
 Jean-Claude Donda   
 Eric Vincent    
 Xavier Fagnon

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Eurocom

Reżyseria:

 Zuzanna Galia (odc. 53-104),
 Maria Brzostyńska (odc. 105-156)

Dialogi: Zuzanna Galia (odc. 53-104)

Dźwięk i montaż: Sławomir Karolak (odc. 53-104)

Wystąpili:

 Borys Wiciński – Yakari (sezony II-III)
 Kacper Karolak – Yakari (sezony IV-V)
 Sara Lewandowska – Piękna Tęcza
 Sebastian Perdek – Mały Piorun (sezony II-III)
 Rafał Zawierucha – Mały Piorun (sezony IV-V)
 Beniamin Lewandowski – Mały Bizon
 Bartosz Wesołowski –
 Głośny Dziób,
 Szczery Wzrok,
 Ogniste Pióro,
 Nagły Błysk,
 Latająca Wiewiórka #1 (odc. 55, 58, 83, 87, 98)
 Brygida Turowska –
 Dwa Warkocze,
 Bąbel Miodu / Miodek,
 Peszek / Czujne Oko,
 wrona,
 Ognista Strzała,
 Dzika Róża,
 Gadatliwe Pióro,
 Łupinka,
 Latająca Wiewiórka #2 (odc. 55, 58, 83),
 koza (odc. 62, 69),
 wilczyca (odc. 72),
 kozy (odc. 81),
 puma #2 (odc. 97),
 mama Kuli Ognia (odc. 103)
 Piotr Warszawski –
 Szara Gwiazda,
 Dziki Bór,
 Spokojna Skała,
 wapiti,
 Srebrny Podmuch,
 rosomak,
 kojot (odc. 55, 85, 102),
 ryś (odc. 58, 77, 85),
 łoś (odc. 84)
 Waldemar Barwiński –
 Zapalczywy Kruk,
 Wiele Ust,
 wilk,
 Czarna Chmura,
 Duży Pysk,
 puma,
 Bystry Wzrok,
 kojot Chodzący z ludźmi,
 Lipek (odc. 61),
 złodziej koni #1 (odc. 63),
 jeżozwierz (odc. 75),
 wydra #2 (odc. 87, 99),
 Waleczne Serce (odc. 96)
 Leszek Filipowicz –
 Wielki Orzeł (sezony IV-V),
 Biały Bizon,
 Srebrny Wisior,
 Zamknięte Oczy,
 Potężny Wicher,
 Wielki Wilk,
 Małe Kopyto,
 Piaskowy Łeb,
 Ostre Uszy,
 bizon,
 niedźwiedź
 Janusz Wituch –
 Spokojny Wilk,
 Dumna Chmura,
 wiewiórka,
 Szybszy niż wiatr,
 Długi Ząb,
 wilk,
 orzeł,
 Drewniany Róg,
 bizon,
 kojot,
 myśliwy,
 Jeżozwierz (odc. 56),
 Czerwona Twarz (odc. 73),
 pies (odc. 92),
 Koń łowcy #1 (odc. 97)
 Robert Tondera –
 wilk,
 grizzly,
 jeleń,
 Mocne Szczęki,
 wapiti,
 Wielki Dziób,
 ryś Miszapiszu,
 Szary Cień (odc. 59, 63, 81-82, 86, 88, 91),
 Mały Sokół (odc. 79)
 Maciej Kosmala –
 Lipek,
 Kłapciate Ucho,
 Bystre Oko,
 Mężne Serce,
 wrony,
 puma,
 Biały Ogon,
 Pelikan (odc. 74),
 Wielki Jeżozwierz (odc. 79),
 Łowca 1 (odc. 89),
 Łowca pumy 1 (odc. 97)
 Przemysław Niedzielski –
 Długi Krok,
 Szary Cień (odc. 105-156)
 Jan Barwiński –
 Szczuplik,
 Dziki Wiatr
 Kamil Pruban –
 Dumny Obłok (odc. 53, 60, 82),
 Usłużny Wilk (odc. 54, 71),
 Drewniana Głowa (odc. 61),
 wilk (odc. 72),
 dziki koń #1 (odc. 78),
 Długi Łuk (odc. 88),
 łowca #2 (odc. 89),
 niedźwiedź (odc. 92)
 Cezary Nowak –
 Mędrzec (odc. 53, 55, 65-66, 75-76, 82-83, 85, 93-94, 98, 104),
 Okrutne Oko (odc. 54),
 złodziej koni #2 (odc. 63),
 Zamknięte Oczy (odc. 98, 101)
 Janusz Zadura –
 Szybka Wiewiórka (odc. 55),
 łoś (odc. 55, 60, 75, 98-99),
 osioł (odc. 62, 81),
 łowca z plemienia (odc. 73),
 Czarna Noc (odc. 78),
 wilk #2 (odc. 95),
 Wędrowny ptak (odc. 98)
 Miriam Aleksandrowicz – Szybki Żółw (odc. 57, 59, 67, 69, 103-104)
 Katarzyna Kozak –
 Mama Miś (odc. 58, 79),
 Księżycowy Duch (odc. 64, 94),
 Klacz, mama Czerwonego Świtu (odc. 78),
 mama opos (odc. 80),
 koza #2 (odc. 81),
 świstak (odc. 104)
 Wojciech Chorąży –
 Drewniana Strzała (odc. 60, 68),
 bażant (odc. 69, 98),
 Czarny Orzeł (odc. 73),
 wiewiórka (odc. 75, 98-99),
 Szary Lis (odc. 83),
 wydra #3 (odc. 87, 89, 99),
 Nanabozo (odc. 88)
 Zuzanna Galia –
 Cukier (odc. 53, 73),
 Jedwabne Uszy (odc. 61),
 Czerwony Świt (odc. 78),
 szop #2 (odc. 80),
 koza #1 (odc. 81),
 nietoperz (odc. 86),
 śmieszka (odc. 92),
 koliber (odc. 101),
 Tipu (odc. 102),
 Kula Ognia (odc. 103)
 Dariusz Odija –
 Wielki Orzeł (odc. 66, 68, 73, 75, 80, 87-88, 92, 95, 104),
 Bizon Piaskowa Brew (odc. 89)
 Damian Kulec –
 wydra (odc. 74, 89, 99),
 dziki koń #2 (odc. 78),
 królik (odc. 86),
 jeżozwierz (odc. 86, 102)
 Ewa Serwa –
 Sowa – Ta, która na twarzy ma serce (odc. 79, 90),
 puma (odc. 89),
 antylopa #2 (odc. 102),
 Krzywy Róg (odc. 104)
 Jakub Szyperski –
 szop #1 (odc. 80),
 Niebieska Sójka (odc. 94, 98),
 Topi (odc. 102)
 Jan Aleksandrowicz-Krasko –
 Niedźwiedź Chuderlak (odc. 86),
 łowca pumy #1 (odc. 97),
 Wielki Bizon (odc. 101)
 Krzysztof Szczepaniak –
 wydra #1 (odc. 87),
 Srebrna Strzała (odc. 93),
 Krzewoskoczek (odc. 96),
 Przedrzeźniacz (odc. 99),
 Łowca koni (odc. 100),
 Tata Kuli Ognia (odc. 103)
 Jakub Szydłowski –
 Zadziorny Wilk (odc. 95),
 Drzewnorogi (odc. 96),
 Łowca bizonów (odc. 99)
 Przemysław Glapiński –
 wilk #3 (odc. 95),
 puma #1 (odc. 97),
 kondor (odc. 101)

i inni

Lektor: Piotr Warszawski

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Belgijskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2005
Filmowe adaptacje komiksów
Seriale animowane zrealizowane w koprodukcji